Don't Stop the Party – singolo dei The Black Eyed Peas (2011)
Don't Stop the Party – singolo di Pitbull (2012)